Renegat (religió). Que abjura la pròpia religió per passar a una altra.
 Renegat (idea). Que renega una idea o una institució religiosa o civil.
 Can Renegat, edifici del municipi de Maçanet de la Selva (Selva)
 Mas del Renegat, edifici del municipi de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre)